krotka – uporządkowana kolekcja stałych wartości; tablica stałych; rekord w bazie danych
 krotka – w matematyce synonim n-tki